ИЛС:

 Индикатор на лобовом стекле в самолётах или реже автомобилях
 Курсо-глиссадная система: по-английски называется instrument landing system, и аббревиатура ILS транслитерацией иногда пишется как ИЛС.